Himari steht für:

 Himari (Synchronsprecherin) (Maki Tomonaga), japanische Synchronsprecherin
 Talisman Himari (Omamori Himari), japanische Mangareihe und Medienfranchise